Essex kan syfta på

Essex (bil) – ett amerikanskt bilmärke
 Essex girl – en brittisk stereotyp som liknar Valley girl
 Essex-klass – en fartygsklass bestående av hangarfartyg i amerikanska flottan
 Essex (kungarike) – skapat av anglosaxiska stammar i sydöstra England efter Romarrikets fall
 Essex man – en stereotyp som är populär i Storbritannien
 Essex Senior Football League – en engelsk fotbollsliga, grundad 1971
 University of Essex – ett brittiskt universitet

Personer
 David Essex (1947–), en brittisk sångare och skådespelare
 Robert Devereux, 2:e earl av Essex (1565–1601), en av Elisabet I av Englands gunstlingar

Geografi

Antarktis

 Essex (udde) – en udde i Sydshetlandsöarna

Kanada

 Essex, Ontario – en stad i Kanada

Storbritannien

 Essex
Essex (administrativt grevskap)

USA

 Essex, Vermont
 Essex, Connecticut
 Essex, Massachusetts
 Essex, New York

Se även
Essex County – flera